

Codici 
 XGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amilar Cabral de Gaoua (Burkina Faso)
 xga – codice ISO 639-3 della lingua galata

Informatica
 eXtended Graphics Array (XGA) – Scheda video IBM con risoluzione 4:3 a 1024x768 pixel